

Курашкув — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Курашкув — село в гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства